Circolo degli Artisti – live club attivo a Roma tra il 1989 e il 2015
Circolo degli Artisti – ente culturale torinese fondato nel 1847 e tuttora esistente
 Circolo degli Artisti – associazione culturale di Varese attiva dal 1920